Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2011 проводился с 1 по 3 июля 2011 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер стал чемпионом среди мужчин в 8-й раз как скип и в 11-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа Питера де Бура. Бронзовые медали завоевала команда скипа Al Langille.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2011.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбившись на две группы (A и B) по 4 команды, играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). По две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи группового этапа играются в 8 эндов, матчи этапа плей-офф — в 10 эндов.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной
|-
| Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || David Greer ||
|-
| Шон Бекер || Скотт Бекер || Фил Даулинг || Dan Thurlow ||
|-
| Питер де Бур || Кенни Томсон || Kris Miller || Iain Craig ||
|-
| Джон Кэмпбелл || Murray Petherick || John Sanders || Pat Cooney ||
|-
| Al Langille || Лорн де Папе || Roy McKinnon || Haymon Keeler ||
|-
| Charlie McLeod || Reece Aiken || Ash Beattie || Richard Van der Lem ||
|-
| Sam Miller || Michael Smith || Willie Miller || Tim McMillan || Liam Dowling
|-
| Kieran Ford || Бретт Саргон || Dylan Ford || Ian Ford ||
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

Команды на местах ниже 4-го ранжировались по количеству побед, при равном количестве побед — по DSC (команда с меньшим значением располагается выше).

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2011

Спорт в Новой Зеландии в 2011 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2011 года